Meschugge steht für:

 Meschugge, Lehnwort aus dem Jiddischen
 Meschugge (Film), deutsch-schweizerischer Film aus dem Jahr 1998 von Dani Levy
 Meschugge (Roman), Roman von Isaac Bashevis Singer
 Meschugge (Spiel), ein Karten- und Würfelspiel

Siehe auch:
 Völlig meschugge?!, deutsche Fernsehserie, 2022
 Meshuggah,  schwedische Metal-Band